Vinko Kuničić (Dol, Stari Grad, Hvar, 4. siječnja 1894.  Stari Grad, 7. svibnja 1980.) je bio hrvatski muzikolog, skladatelj i dominikanac.

Povjesničari dominikanskoga reda (Stjepan Krasić) zabilježili su njegovo ime, ali se malo zna o njemu.

Izvori 

Dominikanci
Životopisi, Dol (Hvar)
Hrvatski muzikolozi
Hrvatski skladatelji